Sidi Aissa kan syfta på följande platser:

Algeriet 

 Sidi Aïssa, ort, M'Sila,

Marocko 

 Sidi Aissa (kommun i Marocko), Doukala-Abda, Safi, 

Robotskapade Algerietförgreningar
Robotskapade Marockoförgreningar